County Armagh, een graafschap in Noord-Ierland
Armagh (stad), de hoofdstad van het gelijknamige graafschap
Armagh (district) een district in het gelijknamige graafschap
Aartsbisdom Armagh, een aartsbisdom dat in Armagh zijn zetel heeft
Armagh (Australië), een plaats in Australië
Armagh (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten